Selçuklu (district), een Turks district in de provincie Konya
 Selçuklu (stad), een stad in het Turkse district Selçuklu